Montealegre de Campos, município de Valladolid, em Espanha
 Montealegre (São Tomé e Príncipe), aldeia de São Tomé e Príncipe